Aquilo – gruppo musicale inglese
Aquilo – divinità romana, corrispondente al dio greco Borea
Aquilo – antico nome del torrente Celone

Pagine correlate 
 Aquila (disambigua)